Würzner ist der Familienname von

 Alexander Würzner (1969–2002), deutscher Politiker (SPD)
 Eckart Würzner (* 1961), Oberbürgermeister von Heidelberg
 Niklas Würzner (* 1994), deutscher Basketballspieler
 Reinhard Würzner (* 1959), Mikrobiologe